Татьяна Потёмкин:
 Потёмкина, Татьяна Борисовна (урождённая Голицына; 1797—1869) — русская благотворительница, статс-дама, устроительница крымского имения «Артек».
 Потёмкина, Татьяна Васильевна (род. 1973) — заслуженный мастер спорта Республики Казахстан (гиревой спорт).